Lis se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Barbara Lis
 Jerzy A. Lis